Phillip Martin (stamhoofd), een stamhoofd van de Mississippi-groep van de Choctaw-Indianen
 Philip Martin (scenarioschrijver), een Brits scenarioschrijver voor onder andere Doctor Who
 Philip Martin (regisseur), een televisieregisseur en -scenarist
 Philip Martin (componist), een pianist en componist
 Philip Martin Jr. (1916-1974), een filmeditor